Manuel González kan syfta på flera personer:
 Manuel del Refugio González Flores (1833–1893), Mexikos president
 Manuel González Prada (1844–1918), peruansk författare
 Manuel González (roadracingförare) (född 2002), spansk motorcykelförare